Wessel (buurtschap), een buurtschap in Gelderland
 Wessel (voornaam), een veelvoorkomende Nederlandse voornaam
 Wessel (achternaam), een achternaam
 Caspar Wessel, een Noors landmeter en wiskundige
 Helene Wessel, een Duits katholiek politica
 Hendricus Wessel, een Nederlands atleet
 Horst Wessel (1907-1930), Duits schrijver van het officiële partijhymne van de NSDAP
 Horst Wessel (1936-2019), een Duits filosoof en academisch docent
 Max Louis Wessel, een Nederlands Engelandvaarder
 Nicolette Wessel, een Nederlandse roeister
 Peter Wessel Tordenskjold, Noors marineofficier
 Ulrich Wessel, een lid van de Rote Armee Fraktion

Zie ook
 Wessels Boer
 Wessels